Wahlkreis 23 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 23
 Landtagswahlkreis 23
 Reichstagswahlkreis 23